Río San Juan puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Río San Juan, departamento de Nicaragua.
 Río San Juan, municipio de República Dominicana.

Ríos 
En Argentina
 Río San Juan, en la provincia de San Juan.

En Bolivia
 Río San Juan del Oro, tiene sus nacientes en la Argentina.

En Chile
 Río San Juan de la Posesión, en el Estrecho de Magallanes.

En Colombia
 Río San Juan, en la vertiente pacífica.
 Río San Juan de Micay, en la vertiente pacífica.

En Cuba
 Río San Juan.

En España
 Río San Juan, afluente del río Duratón.
 Río San Juan, en la cuenca del río Guadalquivir.
 Río San Juan, afluente del río Caudal.
 Río San Juan, afluente del río Guadiela.

En Estados Unidos
 Río San Juan, afluente del río Colorado, que discurre por Colorado, Nuevo México y Utah.
 Río San Juan, un río de la vertiente atlántica, que discurre por Maine y en Canadá también por Nuevo Brunswick.
 Río San Juan, río más largo del estado de la Florida, EE. UU.

En Filipinas
 Río San Juan, en Gran Manila.

En Guatemala
 Río San Juan, que nace en el municipio de Aguacatán, Huehuetenango.

En México
 Río San Juan, en la cuenca de México.
 Río San Juan, en la cuenca del río Pánuco.
 Río San Juan, en el Sotavento de Veracruz.
 Río San Juan de Dios, en el estado de Jalisco.
 Río San Juan, en la cuenca del Río Bravo.

En Nicaragua
 Río San Juan, entre el lago de Nicaragua y el mar Caribe.

En Perú
 Río San Juan, que desemboca en el océano Pacífico.

En Uruguay
 Río San Juan, que desemboca en el Río de la Plata.

En Venezuela
 Río San Juan, en los estados de Sucre y Monagas.
 Río San Juan, en el estado Nueva Esparta.

Reservas de la biosefera 
 Reserva de la biosfera de Río San Juan, en Nicaragua.